Tin-Tin Ho (* 3. September 1998 in London) ist eine englische Tischtennisspielerin chinesischer Abstammung. Bei Commonwealth Games gewann sie zwei Silbermedaillen. 2020 nahm sie an den Olympischen Spielen teil und war dabei die erste Engländerin nach Lisa Lomas sowie Andrea Holt (Atlanta 1996), die sich für eine Olympiade qualifizierte.

Übersicht 
Tin-Tin Ho trat 2010 erstmals international auf. Bei Jugend-Europameisterschaften holte sie dreimal Bronze im Einzel, 2015 kam sie mit der Mannschaft zudem ins Viertelfinale. Sehr erfolgreich trat sie bei Commonwealth Games auf, wo sie sich sowohl 2014 als auch 2018 Silber im Mixed mit Liam Pitchford sicherte. 2018 errang Ho mit dem Team zusätzlich Bronze. Bei Commonwealth Meisterschaften konnte sie zweimal Bronze gewinnen. Im Jahr 2015 unterlag Tin-Tin Ho noch Manika Batra im Einzel-Viertelfinale, während sie vier Jahre später eine Runde weiter kam. Bei bisher fünf Weltmeisterschafts-Teilnahmen kam sie nicht in die Nähe von Medaillenrängen, dafür erreichte sie bei der Europameisterschaft 2016 mit Liam Pitchford das Viertelfinale. Hier war gegen Matilda Ekholm und Mattias Falck Endstation. Zuvor schlug das Duo Polina Michailowa und Wang Yang.

2016 wurde Tin-Tin Ho im Alter von 17 Jahren in allen drei Wettbewerben (Einzel, Doppel, Mixed) nationale Meisterin.

Im Jahr 2019 vertrat Ho ihr Land bei den Europaspielen. Dort schied sie bereits in der zweiten Runde mit 0:4 gegen Yang Xiaoxin aus. Dafür kam die Engländerin bei der Universiade bis ins Achtelfinale, das gegen Guo Yan verloren ging. 2020 musste sie sich Manika Batra in der ersten Runde bei den Olympischen Spielen geschlagen geben. In diesem Jahr erreichte sie Platz 93 ihre bisher beste Platzierung in der ITTF-Weltrangliste. 2021 gewann sie mit Karoline Mischek Bronze im Doppel beim WTT Star Contender Doha.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Tin-Tin Ho Statistiken auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 15. August 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (England)
Tischtennisspieler (Vereinigtes Königreich)
Olympiateilnehmer (Vereinigtes Königreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Vereinigtes Königreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer an den Commonwealth Games (England)
Universiadeteilnehmer (Großbritannien)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2019
Geboren 1998
Engländer
Brite
Frau